Kobilica je lahko:

 kobilica, žival
 Kobilica, priimek več znanih ljudi
 kobilica, manjšalnica od kobila
 kobilica (šah), pravljična šahovska figura
 kobilica (ladja)
 kobilica (kitara), del kitare, na katerega so pritrjene strune na trupu (en. saddle) 
 Gregec Kobilica, literarni lik, ki nastopa v istoimenski pripovedi Branke Jurca
 kobilica, lesena ploščica na trupu godalnih instrumentov, čez katero so napete strune